Лабиринт може да се отнася за:

 Лабиринт – в древногръцката митология постройка обитавана от легендарния Минотавър;
 Лабиринт – мемоарите на Валтер Шеленберг;
 Лабиринт – анатомичен орган;
 Лабиринт – издателство;
 Лабиринт – фентъзи филм от 1986 г.